Turret ist Name oder Beiname von
 Turret (Fluss), Schottland
 Turret (Colorado), Ort im Chaffee County, Colorado
 The Turret, Landspitze von Coronation Island, Südliche Orkneyinseln, Antarktis
 Turret Cone, Hügel auf der Ross-Insel, Antarktis
 Turret Island, Insel vor der Pennell-Küste, Viktorialand, Antarktika
 Turret Nunatak, Nunatak in der Ross Dependency, Antarktika
 Turret Peak Berggipfel im ostantarktischen Viktorialand
 Turret Point Landspitze von King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Turret Ridge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch:
 Turret-Revolver
 Tourette